Омани Лига 2008/2009 годов () — 33-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2008/09 на сайте goalzz.com 

2008/2009
Оман
Оман
Спорт в Омане в 2008 году
Спорт в Омане в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009